Suruga Bank Cup 2010 (; ) var den tredje upplagan av Suruga Bank Cup.

Segraren från J. League Cup 2009, Tokyo, spelade mot segraren av Copa Sudamericana 2009, LDU Quito från Ecuador.

Tokyo vann mötet på straffsparksläggning med 4–3, efter att matchen hade slutat oavgjort efter fulltid.

Matchdetaljer

Källor

2010
2010 i Japan
Fotbollsåret 2010